Asger Schnack Prisen uddeles af litteraturfestivalen Lille Bogdag og er opkaldt efter forfatter, redaktør og forlægger Asger Schnack, som i over 50 år har udgivet litteratur. Modtagere af Asger Schnack Prisen kan være alt fra små danske forlag og danske forfattere, oversættere og grafikere over boghandlere, festivaler, arrangører, formidlere, kunstnere og forskere til anmeldere, skribenter, medier og institutioner, blot de på en generøs, begejstret og talentfuld måde arbejder for litteraturen og de små, uafhængige forlag.

Vinderen udpeges af en uafhængig jury, der for 2020-2021 består af forfatter og billedkunstner Morten Søndergaard, litteraturanmelder Kamilla Löfström, forfatter og forlægger Lars Emil Woetmann, bibliotekar og litteraturformidler Thomas Vang Glud og udstillingsleder Karen Elsebeth Jensen, der repræsenterer Lille Bogdag. Vinderen modtager 5.000 kr. samt et originalt kunstværk skabt af billedkunstner Anders Bonnesen efter devisen ”et unikum til et unikum”.

Litteraturfestivalen Lille Bogdag uddelte for første gang Asger Schnack Prisen i 2020. Juryen har shortlistet tre kandidater: Kunstner og grafiker Åse Eg, forlaget Korridor og Møllegades Boghandel. Prisuddelingen skete på Johan Borups Højskole d. 28. november med taler, oplæsninger, musik og festligheder.

Asger Schnack Prisen blev indstiftet til litteraturfestivalen Lille Bogdag i 2019 og blev uddelt første gang d. 28. november 2020 på Johan Borups Højskole.

Vindere 
 2020: Møllegades Boghandel
 2021: Lars Bukdahl
 2022: Forlaget Korridor

Referencer 

Litteraturpriser fra Danmark
Etableret i 2019